El término INI puede corresponder:

Como siglas
 al Instituto Nacional de Industria; de España.
 al Instituto Nacional Indigenista de México.

Como código aeroportuario
 Aeropuerto Constantino el Grande de Niš (Serbia), en su código IATA

En informática
 INI (extensión de archivo): por ejemplo: config.ini

En música
 INI (grupo musical)

Siglas